Алпатов Вадим Юрійович — український футболіст
 Алпатов Михайло Володимирович — російський історик мистецтва
 Алпатов Олександр Опанасович — радянський футболіст